Kleine Helden ist die Bezeichnung für:
 Kleine Helden (1991), US-amerikanischer Film von Craig Clyde
 Kleine Helden (2016), französischer Dokumentarfilm von Anne-Dauphine Julliand
 Kleine Helden (Album), Musikalbum von Wolf Maahn, veröffentlicht 1986